SAPP  steht für

 Sabah Progressive Party, eine politische Partei in Malaysia
 Schweizerische Akademie für Perinatale Pharmakologie
 Sodium acid pyrophosphate (Dinatriumdihydrogendiphosphat), ein Lebensmittelzusatzstoff

Sapp ist der Familienname folgender Personen:

 Allen Sapp (* 1928), kanadisch-indianischer Künstler
 Benny Sapp (* 1981), US-amerikanischer Footballspieler
 Betty J. Sapp (* 1955), Direktorin des National Reconnaissance Office
 Bob Sapp (* 1973), US-amerikanischer Footballspieler und Kampfsportler
 Cecil Sapp (* 1978), US-amerikanischer Footballspieler
 Gerome Sapp (* 1981), US-amerikanischer Footballspieler
 Theron Sapp (* 1935), US-amerikanischer Footballspieler
 Warren Sapp (* 1972), US-amerikanischer Footballspieler

Sonstiges:
 Sapp Rocks, Felsvorsprünge im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Abkürzung